«Crimen» () — польский историко-приключенческий сериал 1988 года по одноимённому роману Юзефа Хена.

Сюжет 
Начало XVII века, Речь Посполитая. В свой родной город возвращаетсяя Томаш Блудницкий, отбывший 10-лет на каторге в России, куда он попал юношей участвуя в походе на Москву для поддержки Лжедмитрия I. Он узнает, что пока его не было, его отец был убит. Томаш решает найти убийц…
Режиссер позаботился о том, чтобы криминально — приключенческая интрига не доминировала в сериале. Таким образом, он подчеркнул исторический фон рассказа, судьбу героя неразрывно переплетая с картиной эпохи.

Съёмки 
Съёмки велись в Музе народной архитектуры Санок, в Тарнуве, в интерьерах и во дворе замка Пескова-Скала, в Оравском этнографическом парке.

В ролях 

 Богуслав Линда — Томаш Блудницкий
 Ига Чембржынска — Виктория Повидаева
 Эва Блащик — Эльзка Блудницая, сестра Томаша
 Ян Фрыч — Стах Росинский
 Казимеж Высота — Казько Росинский, брат Стаха
 Яцек Сас-Ухрыновский — Анджей Витошинский, член отряда Росинского
 Эдвард Линде-Любашенко — врач Рубен
 Ежи Гудейко — Анджей Загвойский, подчиненный Блудницкого
 Ежи Крышак — брат Гавриил, предводитель секты «Польских братьев»
 Агнешка Вагнер — Леа Войнаровская, член секты «Польских братьев»
 Марек Вальчевский — капитан Стефан Лигез
 Йоланта Пентек-Гурецкая — Настка
 Кшиштоф Глобиш — Василий, муж Настьки
 Данута Стенька — Зоха, сестра Росинских
 Катажина Хржановска — Уля Белжецкая, дочь прапорщика
 Пётр Цирвус — Цирил
 Адам Пробош- Гедеон, сын от первого брака мачехи Томаша
 Лех Ордон — Росинский
 Александр Махалица — настоятель
 Ежи Васючиньский — князь Гинвилл
 Пжемыслав Гинтовски — песняр
 Кшиштоф Ендрысек - Петр Вольский, староста
 Рышард Радвански — лисовчик
 Лех Солуба — вахмистр Кноберсдорф, командир гвардии

В дополнение к актёрам в фильме задействованы несколько сотен статистов, каждый из которых получил костюм семнадцатого века.

Источники 
 Crimen  // FilmPolski.pl
Телесериалы Польши 1988 года
Исторические телесериалы Польши
Экранизации литературных произведений польских писателей